Турнир в группе D в рамках 64-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Исландии. Соревнования в группе D проходили в последний раз. В связи с изменением формата чемпионата мира, по результатам турнира 7 лучших команд переходили во второй дивизион. Команды занявшие последние 2 места лишались права участия в следующем чемпионате мира.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Группа C

Итоговая таблица

Матчи за 7-9 места

Итоговая таблица

Матчи за 4-6 места

Итоговая таблица

Матчи за 1-3 места

Итоговая таблица

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

3